Ниже в хронологическом порядке перечислены картины французского художника Альбера Марке.

Список

Примечания 

Марке